Films:
 Jack and the Beanstalk (1917), een film uit 1917
 Jack and the Beanstalk (1952), een film uit 1952
 Jack and the Beanstalk (1967), een Amerikaanse tekenfilm uit 1967
 Jack and the Beanstalk (1974), een tekenfilm uit 1974
 Jack and the Beanstalk (1998), een televisiefilm uit 1998
 Jack and the Beanstalk (2000), een film uit 2000
 Jack and the Beanstalk (2010), een film uit 2010

Computerspel:
 Jack and the Beanstalk (computerspel), een computerspel uit 1984
 Bart and the Beanstalk, een computerspel uit 1993 (gebaseerd op de animatieserie The Simpsons)

Zie ook 
 Jaak en de bonenstaak, een sprookje